Обратный затвор может означать:

 Обратный затвор (электроника) — в электронике и физике полупроводников сильно легированная подложка, являющаяся хорошим проводником и используемая в составе полевого транзистора или иной гетероструктуры.

 Обратный затвор (трубопроводная арматура) — разновидность обратного клапана, в котором ось седла совпадает с направлением потока среды.